Gullspång (gemeente), een Zweedse gemeente die gedeeltelijk in Värmland en gedeeltelijk in Västergötland ligt
Gullspång (plaats), de hoofdplaats in de gemeente Gullspång op de grens van de landschappen Västergötland en Värmland